Harry Herrmann ist der Name folgender Personen:

* Harry Herrmann (Oberst, 1909) (1909–1995), deutscher Wehrmachtsoffizier, Oberst der Bundeswehr
 Harry Herrmann (Oberst, 1930) (* 1930), deutscher Oberst des MfS (DDR)